Hydroides mucronatus är en ringmaskart som beskrevs av Rioja 1958. Hydroides mucronatus ingår i släktet Hydroides och familjen Serpulidae. 

Artens utbredningsområde är Mexikanska golfen. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mucronatus